De Franse voetbalclub Girondins de Bordeaux speelt sinds 1964 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Girondins de Bordeaux

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Frankrijk
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Girondins de Bordeaux
Girondins de Bordeaux